

Codici 
 MTI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mosteiros - Fogo Island (Capo Verde)
 mti – codice ISO 639-3 della lingua maiwa (Papua Nuova Guinea)

Elettronica 
 MTI – Acronimo della frase inglese Moving Target Indicator in italiano indicatore di bersagli in movimento

Note